Департамент Лавалье  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мендоса.

Территория — 10212 км². Население — 36738 человек. Плотность населения — 3,60 чел./км².

Административный центр — Вилья-Тулумая.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Мендоса.
Департамент граничит:
на севере — с провинцией Сан-Хуан
на востоке — с провинцией Сан-Луис
на юго-востоке — с департаментом Ла-Пас
на юге — с департаментами Санта-Роса, Сан-Мартин
на юго-западе — с департаментами Майпу, Гуаймальен
на западе — с департаментом Лас-Эрас

Административное деление 

Департамент состоит из 20 дистриктов:

Коста-де-Араухо
Эль-Кармен
Эль-Чилькаль
Эль-Плумеро
Эль-Верхель
Густаво-Андре
Хоколи
Хоколи-Вьехо
Ла-Асунсьон
Ла-Оланда

Ла-Пальмера
Ла-Пега
Лас-Виолетас
Лагунас-дель-Росарио
Эль-Парамильо
Сан-Франсиско
Сан-Хосе
Сан-Мигель
Трес-де-Майо
Вилья-Тулумуя

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мендоса